Диу (порт. Diu; фр. Diou; кит. 第五) — многозначный термин.

 Диу — бывшая португальская колония в Индии.
 Диу (округ) — округ в составе индийской союзной территории Дадра и Нагар-Хавели и Даман и Диу.
 Диу (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Диу (Эндр) — коммуна во Франции, департамент Эндр.
 Диу (фамилия) — китайская фамилия, переводится как «пятый брат».